Фюрно, Ивонн (урождённая Ивонн Элизабет Скатчерд; род. 1926) — французская актриса кино и театра
 Фюрно, Карен (род. 1979) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Фюрно, Тобиас — британский мореплаватель.
 Острова Фюрно — группа островов в Австралии.